A Deal in Indians – cortometraggio del 1910 diretto da Milton J. Fahrney, produzione Nestor Film Company
 A Deal in Indians – cortometraggio del 1915 diretto da Milton J. Fahrney